Rouville (Oise)
 Rouville (Seine-Maritime)